Dalbysjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dalbysjön, Södermanland, sjö i Flens kommun, 
Dalbysjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (15,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn